Дезинтеграция:
 Дезинтеграция (от  — приставка, означающая отсутствие, отмену, устранение чего-либо, и  — целый) — распад, разложение, расчленение чего-либо целого на составные части.
 Дезинтеграция, в физике — разрушение тел или веществ на отдельные частицы. Также под дезинтеграцией может подразумеваться разрушение сложных частиц на более простые вплоть до перехода между состояниями и расщеплением энергии из которой состоит материя частицы.
 Дезинтеграция, в экономике — разрушение экономической структуры государства, страны (края), региона,  общества.

См. также 
 Disintegration — восьмой студийный альбом английской группы The Cure, выпущенный 1 мая 1989 года.
 Интеграция
 Дезинтегратор